Doubelievengod — третий студийный альбом американской рэп-группы Natas, выпущенный в 1995 году на лейбле Reef Life Productions. Был переиздан в 2000 году на лейбле TVT Records также как и предыдущие релизы группы.

Об альбоме 
В описании музыки и текстов песен из альбома, Allrovi назвал "Doubelievengod" более зрелым альбомом со стороны производства и речитатива. По каким либо причинам здесь присутствует бит состоящий из синти-привода и из жуткого звучания синтезаторов. И это показывает лучшую сторону альбома, с учётом зловещего рэпа и жёсткой лирики.

Рецензент Джейсон Бирчмер написал, что "Doubelievengod" занимает особое место в наследии Esham'a наряду с его Judgement Day, и здесь обязателен не только талант Эшема, но и его нечестие.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Reel Life Productions